Kontinuum har flere betydninger:

 Kontinuum (teori) – alt som gennemgår en gradvis overgang fra en tilstand, til en anden tilstand, uden spring.

Lingvistik 
 Dialektkontinuum

Matematik 
I matematik, "kontinuumet" nogle gange anvendt om den reelle linje, og mere generelt til at beskrive lignende objekter
 Kontinuum (mængdeteori) – den reelle linje eller de korresponderende kardinal tal
 Linear kontinuum – enhver ordnet mængde som deler visse egenskaber med den reelle linje
 Kontinuum (topologi) – en ikke-tom kompakt forbundet metrisk rum (nogle gange kaldet et Hausdorff-rum)
 Kontinuum hypotese – a matematisk hypotese

Virksomheder/organisationer 
 Continuum International Publishing Group
 The Continua Health Alliance

Spil 
 The Continuum – det browser-baserede fantasy collectible wargame
 Command & Conquer: Continuum et aflyst MMORPG i Command & Conquer serien

Musik 
 Continuum (John Mayer album) – et album af John Mayer udgivet i 2006
 Continuum (Prototype album) – et 2006 album af Prototype
 Continuum (Ligeti) – en komposition for harpsichord af György Ligeti
 "Continuum" (sang) – en sang af Jaco Pastorius udgivet på en af hans album, August 1976
 Continuum (musik projekt) – et musikalsk sammenarbejde mellem Steven Wilson og Dirk Serries
 Continuum (instrument) – et continuous pitch performance controller udviklet af Haken Audio
 Continuum (jazz-gruppe) – en jazz supergruppe bestående af Slide Hampton, Jimmy Heath, Ron Carter, Art Taylor, Kenny Barron

Populær kultur 
 Q-continuum – et parallel eksistens i det fiktionelle Star Trek univers hvor en omnipotent enhed alle kender som Q eksisterer
 Stargate: Continuum – en 2008 Stargate-film
 Continuum - Tv-serie fra 2012

Se også 
 Kontinuitet